Torrent se može odnositi na:

 Amisulprid, atipični antipsihotik
 BitTorrent, naziv peer to peer protokola za deljenje i razmenu datoteka
 Torent (grad), grad je u Španiji
 Torrentz, finski web pretraživač torrent datoteka
 μTorrent, klijent za Android, Microsoft Windows, MacOS i Linux